Владимир Корнев:
 Корнев, Владимир Иванович (род. 1931) — российский историк, востоковед.
 Корнев, Владимир Павлович (1924—1990) — советский футболист и тренер.